Загребин — русская фамилия. Известные носители:
 Загребин, Алексей Егорович (род. 1972)— российский этнограф, депутат Государственной Думы РФ VII созыва, профессор РАН. Сын Е. Е. Загребина.
 Загребин, Арсений Михайлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Загребин, Артём Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Загребин, Вячеслав Михайлович (1942—2004) — филолог-славист, палеограф и археограф.
 Загребин, Егор Егорович (1937—2015) — советский и российский писатель, прозаик, драматург, публицист, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Загребин, Лев Васильевич (1870—1920) — уральский казак, генерал-майор.
 Загребин, Степан Васильевич (1901—1944) — Герой Советского Союза.